Nova vas ali Nova Vas je lahko:

v Sloveniji

ime naselja 

 Nova vas, največje naselje in središče Občine Bloke
 Nova vas, naselje v občini Ivančna Gorica
 Nova vas, naselje v občini Miren - Kostanjevica
 Nova vas, naselje v občini Preddvor
 Nova vas, naselje v občini Sežana
 Nova vas nad Dragonjo, naselje v občini Piran
 Nova vas ob Sotli, naselje v občini Brežice
 Nova vas pri Konjicah, naselje v občini Slovenske Konjice
 Nova vas pri Jelšanah, naselje v občini Ilirska Bistrica
 Nova vas pri Lescah, naselje v občini Radovljica
 Nova vas pri Markovcih (Nova vas pri Ptuju??), naselje v občini Markovci
 Nova vas pri Mokricah, naselje v občini Brežice
 Nova vas pri Šmarju, naselje v občini Šmarje pri Jelšah
Stara Nova vas, naselje v Občini Križevci

ime mestne četrti/mestni predeli 

 Nova vas, mestna četrt v Celju
 Nova vas, mestni predel oz. mestna četrt v Mariboru
 Nova vas, Ptuj del ptujske severne primestne četrti Rogoznica in ulično ime (Nova vas pri Ptuju)
 Nova vas pod Rifnikom, del Šentjurja
 Nova vas, del Bovca

v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
 Nova vas, pri Škočidolu, nem. Neudorf, občina Vernberk
 Nova vas, pri Vetrinju, nem. Neudorf, mesto Celovec
 Nova vas, pri Šmohorju, nem. Neudorf, mestna občina Šmohor-Preseško jezero

na Hrvaškem (Istra) 
 Nova Vas, naselje v občini Poreč v Istri
 Nova Vas, naselje v občini Brtonigla v zaledju Novigrada v Istri
 Nova Vas, naselje v občini Kršan v Istri